Als Goldener Tempel werden bezeichnet:

folgende Gebäude:

 Harmandir Sahib in Amritsar, Indien
 Taihe Gong Jindian in Kunming, China
 Kashi-Vishwanath-Tempel in Varanasi
 Kinkaku-ji, buddhistischer Tempel im Nordwesten der japanischen Stadt Kyōto

weiter:

 Frontier Golden Temple Mail, auch einfach als "Golden Temple" bezeichnet, ein Zug der Indischen Eisenbahn von Bombay nach Amritsar